«Чанъэ́-3» () — китайская автоматическая межпланетная станция (АМС) для изучения Луны и космического пространства.
Часть лунной программы Китая: межпланетная станция является посадочным аппаратом, состоящим из стационарной лунной станции и первого китайского лунохода.

«Чанъэ-3» совершил первую в истории китайской космонавтики (и первую за , после советской АМС «Луна-24») мягкую посадку на Луну.
«Чанъэ-3» является частью китайской программы по изучению Луны с помощью автоматических межпланетных станций.

Запуск аппарата осуществлён 1 декабря 2013 года с космодрома Сичан.
Прилунение состоялось 14декабря 2013 в 13:10UTC (примерно 17:10 MSK).

Особенности миссии 
В задачи «Чанъэ-3» входило зондирование рельефа и геологического строения Луны, изучение полезных ископаемых и наблюдение земной ионосферы с поверхности Луны.

В ходе выполнения программы «Чанъэ-3» на Луну впервые был доставлен телескоп; он предназначен для наблюдений в ближнем ультрафиолетовом диапазоне.

Луноход впервые был оснащён 360-градусным панорамным фотоаппаратом, инфракрасным и альфа-рентгеновским спектрометрами и георадаром, позволяющим изучить геологическую структуру Луны до глубины порядка .

Планируемая продолжительность работы лунной станции составляла один год, лунохода — три месяца.

Подготовка миссии 
В июне 2013(?) на космодром Сичан был доставлен технический макет для отработки деталей предстартовой подготовки и пуска. В производстве находились две лётные межпланетные станции, одна из которых рассматривалась как резервная на случай неудачи первой, но в случае успеха может быть запущена с расширенной программой.

Характеристики 
АМС «Чанъэ-3» является посадочным аппаратом, на котором установлены приборы и оборудование стационарной лунной станции, а также луноход «Юйту».
Посадочный аппарат снабжен четырьмя опорами, двумя панелями солнечных батарей и платформой со сходнями, которая играет роль своеобразного лифта. Луноход (ровер) доставляется на Луну на верхней плоскости посадочного аппарата. С неё он выезжает на платформу-лифт, которая, опустившись из верхнего положения в нижнее, позволяет луноходу съехать на грунт.

На посадочном аппарате размещаются три панорамные камеры и устройство для изучения лунного грунта. Имеется отдельная телекамера для съёмки поверхности во время спуска, зависания посадочного аппарата продолжительностью до  и выбора окончательной точки прилунения.

Луноход 

6-колёсный луноход «Юйту», массой , может развивать скорость до  в час. Луноход, питающийся от двух панелей солнечных батарей, оснащён двумя парами камер (навигационные и панорамные), альфа-рентгеновским и инфракрасным спектрометрами, чувствительные элементы которых размещены на манипуляторе. Кроме того, на его донной части смонтирован георадар, позволяющий изучать структуру грунта до глубины порядка  и коры Луны до глубины в несколько сотен метров.

Луноход получил имя персонажа китайской мифологии Юйту ( — Лунный заяц, Нефритовый заяц). Это название было выбрано по результатам интернет-голосования.

Посадочный аппарат 

Масса посадочного аппарата после прилунения — .

Посадочный аппарат нёс камеру коротковолнового УФ-диапазона, предназначенную для наблюдения земной ионосферы в полосе  в интересах исследования космической «погоды», солнечной активности, состояния магнитного поля Земли и потоков частиц в ионосфере. На нём был также установлен 150-миллиметровый оптический телескоп ближнего УФ-диапазона Lunar-based ultraviolet telescope (LUT) системы Ричи — Кретьена для астрономических наблюдений, объектами которых будут двойные звезды, короткопериодические переменные, активные ядра галактик и другие объекты яркостью вплоть до 13m.

Ход миссии 
Посадка на лунную поверхность была намечена на 16 декабря 2013 года, в кратере Залив Радуги Моря Дождей (рядом с местом посадки советского «Лунохода-1» в 1970 году), но состоялась 14 декабря и на  восточнее.

 Научные результаты

См. также 
 Лунная программа Китая
 «Чанъэ-1»
 «Чанъэ-2»
 «Чанъэ-4»

Примечания

Ссылки 
 Обзор миссии «Чанъэ-3»
 Chang’e-3 Lunar Probe // CCTV.com — Официальный репортаж китайского телевидения о посадке на английском языке; (видео)
 Китайский зонд «Чанъэ-3» совершил посадку на Луну // gismeteo.ru
 Китайский луноход «Юйту» начал работу на поверхности Луны // RT Russian (видео на YouTube)
 Китайский «Чанъэ-3» передал снимки лунной поверхности // Лента.ру, 14.01.2014
 Виталий Егоров Китайская Луна (Обзор миссии «Чанъэ-3») // zelenyikot.com, 15 мая 2017
 «Чанъэ-3» в энциклопедии Байду
 Архив фотографий миссии «Чанъэ-3» на портале Академии наук КНР, 2016-04-25  Архивировано 2018-09-10
 Архив фотографий миссии «Чанъэ-3» на портале Planetary Society

Автоматические межпланетные станции
Искусственные спутники Луны
Программа «Чанъэ»
Спускаемые аппараты
Мягкие посадки на Луну